Acangassu é o gênero monotípico da tribo Acangassuini (Cerambycinae), com distribuição restrita ao Rio de Janeiro (Brasil).

Etimologia
"Acangassu" é a união de duas palavras de origem tupi, acanga = "cabeça" + açu = "grande"; alusivo à cabeça grande e larga.

Descrição

Cabeça 
Lobos oculares superiores com cinco fileiras de omatídeos, com distância entre lobos menor que o diâmetro de um lobo. Lobos inferiores ocupam todo lado da cabeça. Genas muito curtas com borda arredondada. Antenômero III apenas mais curto que o IV; V-XI com comprimentos ligeiramente decrescentes; XII mais curto que o precedente.

Tórax 
Processo prosternal muito estreito entre as procoxas. Processo mesosternal mais estreito que uma mesocoxa, sem tubérculo. Élitros desarmados no ápice.

Abdome 
Urosternitos I com carena pós-coxal. Urosternitos I-IV sem modificações e indistintamente separados.

Espécie
 Acangassu diminuta Galileo & Martins, 2001

Acangassu
Gêneros monotípicos de cerambicídeos